Gallusturm steht für
Gallusturm (Bad Säckingen), Baden-Württemberg
Gallusturm (Schänis), Schweiz